Гран-при Европы — 5-й Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проводился с 5 по 7 мая 2006 года в Германии на автодроме Нюрбургринг.

Квалификация 

 * Три лучших круга Жака Вильнева в третьей сессии были отменены в качестве штрафа за задержку Джанкарло Физикеллы во второй сессии, в результате чего Вильнев стартовал с 9-го места.
 † Марк Уэббер и Нико Росберг сменили моторы и были оштрафованы на десять позиций на стартовой решетке, таким образом им пришлось стартовать с  19-го и 22-го места соответственно.

Гонка 

|}

Лучший круг: Михаэль Шумахер — 1:32,099, на 39 круге.

Лидеры гонки: Фернандо Алонсо: 1—16, 24—37 (30); Михаэль Шумахер: 17—18, 38—41, 45—60 (22); Кими Райкконен: 19—23, 42—44 (8).

Ссылки 
 
 
 
 2006 European Grand prix — результаты Гран-при на официальном сайте.
 «После гонки» — комментарии гонщиков и руководителей команд.

Гран-при Европы